Onchidoris aspersa är en snäckart som först beskrevs av Adler och Henderson 1842.  Onchidoris aspersa ingår i släktet Onchidoris och familjen Onchidorididae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nakensnäckor
aspersa